

Caratteristiche tecniche
È un esterno sinistro.

Carriera

Club
Ha giocato complessivamente 15 partite nella prima divisione scozzese con la maglia degli .

Nazionale
Nel 2017 ha preso parte con la nazionale Canadese Under-20 al Campionato nordamericano di calcio Under-20.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Sportivi italo-canadesi
Italo-canadesi